Pehuenche puede referirse a:

 Pehuenche, antiguo pueblo indígena de Sudamérica que se integró en la etnia mapuche;
 Paso Pehuenche, paso fronterizo entre Argentina y Chile;
 Departamento Pehuenches, departamento de la Provincia del Neuquén en la Argentina;
 Pehuenche, cantante y compositor mexicano.